Grzybowa Góra – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Skarżysko Kościelne
 Grzybowa Góra – wzgórze w lewych zboczach Doliny Szklarki na Wyżynie Olkuskiej
 Grzybowa Góra – wzgórze  w prawych zboczach Doliny Będkowskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Grzybowa Góra – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, na Wzgórzach Dalkowskich